Цървена вода може да се отнася за:

 Цървена вода, село в община Дебърца на Република Македония;
 Цървена вода, село в община Студеничани на Република Македония.